104 steht für:
 das Jahr 104
 das Jahr 104 v. Chr.

Luftfahrzeuge:
 De Havilland DH.104 Dove, Großbritannien
 Lockheed F-104, USA
 LZ 104, Deutsches Reich
 PZL-104, Polen
 Samoljot 104, Sowjetunion
 Tu-104, Sowjetunion

Sonstige Verkehrsmittel:
 Peugeot 104
 Baureihe 104 (deutsche Eisenbahnen)
 U104, zwei deutsche U-Boote

Siehe auch: